

Cinema 
L'anniversario film del 1914 diretto da Riccardo Tolentino
L'anniversario (The Anniversary) – film del 1968 diretto da Roy Ward Baker 
L'anniversario  – film del 1999 diretto da Mario Orfini

Musica 
L'anniversario  – album di Domenico Modugno del 1976